William Brown puede hacer referencia a:

Personas 
William Hill Brown (1765–1793), novelista estadounidense.
William George Browne (1768–1813), explorador inglés.
William Brown, conocido como Guillermo Brown (1777–1857), nacido en Irlanda, fue el primer almirante de la fuerza naval Argentina.
 William B. Ide (1796-1852) , militar de la República de California.
William D. Brown, (1813–1868), fundador de la ciudad de Omaha, en Nebraska.
William Brown (psicólogo)  (1881–1952), psicólogo y psiquiatra británico
William Henry Brown (1884-1939), botánico estadounidense.
William Brown (botánico) (1888-1975), botánico inglés.
Willie Brown (músico) (1900–1952), guitarrista y vocalista de blues en el estilo Delta Blues.
Willie Brown (fútbol americano) (nacido en 1940), jugador estadounidense de fútbol americano.

Ficción 
William Brown (personaje ficticio), niño de edad escolar, personaje de la saga Guillermo el travieso (Just William) de Richmal Crompton.